LPG, akronymet henviser til forskellige artikler:
 LPG (pop) – hollandsk indie orkester.
 LPG (gruppe) – Long Pretty Girls, koreansk pop-gruppe.
 Liquified Petroleum Gas – flydende raffineret gas.